Esistono più comuni francesi con questo nome

Arville – Loir-et-Cher
Arville – Senna e Marna